Якуша — русская фамилия, в большинстве случаев образованная от уменьшительной формы мужского крестильного имени Яков «Я́куш» или «Якуша». Либо от якуш «плотник-резчик», либо якуша «лягушка». Известные носители:

 Якуша, Василий Фёдорович (1958—2020) — советский спортсмен.
 Якуша, Александр Владимирович (род. 1954) — российский хозяйственный деятель.